Deuteronomos är ett släkte av fjärilar. Deuteronomos ingår i familjen mätare.

Dottertaxa till Deuteronomos, i alfabetisk ordning 

 Deuteronomos albescens
 Deuteronomos algeriensis
 Deuteronomos alniaria
 Deuteronomos alniarius
 Deuteronomos angulifera
 Deuteronomos approximata
 Deuteronomos aurantiaca
 Deuteronomos autumnaria
 Deuteronomos canaria
 Deuteronomos carpinaria
 Deuteronomos citrina
 Deuteronomos clausa
 Deuteronomos coarctata
 Deuteronomos concolor
 Deuteronomos crassaria
 Deuteronomos crassestrigata
 Deuteronomos crassilineata
 Deuteronomos destrigaria
 Deuteronomos discigera
 Deuteronomos dryadaria
 Deuteronomos duercki
 Deuteronomos effractaria
 Deuteronomos effuscaria
 Deuteronomos erosaria
 Deuteronomos fuscantaria
 Deuteronomos fuscata
 Deuteronomos fuscomarginata
 Deuteronomos glabra
 Deuteronomos grisescens
 Deuteronomos hannemanni
 Deuteronomos ifrinaria
 Deuteronomos illineata
 Deuteronomos infidelis
 Deuteronomos infuscata
 Deuteronomos juncta
 Deuteronomos lata
 Deuteronomos lissochila
 Deuteronomos lutaria
 Deuteronomos maculosa
 Deuteronomos magnaria
 Deuteronomos magnarius
 Deuteronomos nigrescens
 Deuteronomos nigrolineata
 Deuteronomos obsoleta
 Deuteronomos ochraria
 Deuteronomos ochreatus
 Deuteronomos olivaria
 Deuteronomos pallida
 Deuteronomos pallidior
 Deuteronomos perfuscata
 Deuteronomos postfasciata
 Deuteronomos pseudoquercaria
 Deuteronomos quercaria
 Deuteronomos quercinaria
 Deuteronomos rufescens
 Deuteronomos saturata
 Deuteronomos sinuosa
 Deuteronomos tangens
 Deuteronomos tiliaria
 Deuteronomos triangularis
 Deuteronomos unicoloria

Källor 

Mätare
Deuteronomos